Le championnat de Belgique de football 1989-1990 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Club Bruges KV remporte un nouveau titre, avec quatre longueurs d'avance sur le R. SC Anderlechtois et sept sur le champion sortant, le KV Mechelen.

L'autre club malinois, le Racing, termine en dernière position et redescend en deuxième division. Depuis lors, le club n'est plus jamais remonté en Division 1. Il est accompagné par le KSK Beveren, qui est relégué après 17 saisons consécutives parmi l'élite, ponctuées par deux titres de champion et deux coupes de Belgique.

Cette saison, le Standard de Liège établit un nouveau record de saisons jouées consécutivement en Division 1 en disputant son  d'affilée parmi l'élite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (6) K. FC Germinal Ekeren

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Frank Farina (Club Brugge KV) avec 24 goals. Il est le  étranger différent, le deuxième australien, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 21 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Quatrième équipe à remporter huit titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Le K. RC Malines et le K. SK Beveren terminent aux deux dernières places et sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par les deux équipes reléguées la saison précédente, à savoir le RWDM, champion de deuxième division, et le KRC Genk, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le K. FC Germinal Ekeren est le  de la province d'Anvers à évoluer dans la plus haute division belge. Il est le premier nouveau venu de sa province depuis le K. Boom FC en 1938-1939.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
Football D1
Football D1